Змагання з омніуму серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2016 відбулись 4 і 5 березня. Фернандо Гавірія з Колумбії виграв золоту медаль.

Результати

Скретч 
Скретчевий заїзд відбувся о 09:46.

Індивідуальна гонка переслідування 
Індивідуальна гонка переслідування відбулась о 16:02.

Гонка на вибування 
Гонка на вибування відбулась о 20:10.

Гіт на 1 км 
Гіт на 1 км розпочався об 11:44.

Гіт з ходу на 250 м 
Гіт з ходу на 250 м розпочався о 15:01.

Гонка за очками 
Гонка за очками відбулась о 19:08.

Фінальна класифікація 
Після всіх дисциплін.

Примітки 

омніум (чоловіки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — омніум (чоловіки)